Монетный тип — совокупность надписей и изображений на лицевой стороне монеты (аверсе) и обратной (реверсе), характерная для монет одного номинала и периода выпуска. Монетный тип включает в себя исторически сложившиеся признаки в логическую систему с целью точного описания монет. Определение монетного типа наиболее важно, когда приходится иметь дело с большим количеством монет периода средневековья. Основываясь на общих признаках монетного типа можно сделать выводы о происхождении монеты, а также о монетном дворе, чеканившем монету. Обычно каждый следующий монетный тип тесно связан с предыдущим.

Схема классификации монет

Монетный тип монет России XVIII—XX веков 
К монетным типам медных монет России можно отнести «полушку», «денежку», «копейку» с характерными изображениями на их аверсе являются вензеля императора, и обозначение монетного двора, даты чеканки и номинала на реверсе. Монетным типом для золотых монет XIX—XX веков являются изображение портрета императора Российской империи на аверсе и номинал, герб и дата выпуска монеты на реверсе.
Монетный тип аверса и реверса монет формируется из двух элементов, основного и добавочного. 
Основные элементы монетного типа:
 Государственный герб.
 Портрет и монограмма императора.
 Изображение аллегорических фигур.
Добавочные элементы монетного типа:
 Дата чеканки монеты.
 Номинал монеты.
 Надписи.
 Знак монетного двора, гравера, минцмейстера.
 Разнообразные декоративные изображения.
В случае отсутствия на монете основного элемента монетного типа роль определяющего занимает добавочный элемент.

Галерея

Примечания